Municipio de North Union puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de North Union (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de North Union (condado de Fayette, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de North Union (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.